Недељко Бајић може да се односи на:

 Недељко Бајић Баја, српски певач
 Недељко Бајић, српски глумац и продуцент